Керби — топоним:

 Керби — река в Хабаровском крае, правый приток Нимелена.
 Керби — река в Якутии, правый приток Алдана.
 Керби — название села имени Полины Осипенко до 1939 года.
 Керби () — город в Англии.
 Керби () — город в штате Вайоминг (США).

См. также